Edmundo I de Inglaterra (939–946)
 Edmundo (futebolista) — ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 Edmundoa — gênero de plantas
 Edmundo Vieira — membro da banda portuguesa D'ZRT, também conhecido apenas como Edmundo
 Edmundo (documentário) — documentário brasileiro de 2015

Desambiguações de antropônimos